Meder steht für:
 iranisches Volk im Altertum, siehe Meder (Volk)
 Veľký Meder, Stadt in der Slowakei

Meder ist der Familienname folgender Personen:
 Angela Meder (* 1956), deutsche Primatologin
 Anna Meder (1606–1649), deutsche Buchdruckerin und Druckerin
 Davic Meder (* 1992), deutscher Volleyballspieler
 David Meder (1548–1616), deutscher Stiftsprediger, Pfarrer und Generalsuperintendent
 Erich Meder (1897–1966), österreichischer Textdichter für Wienerlieder und Schlager
 Heinrich Meder (1904–1985), österreichischer evangelischer Pfarrer
 Helias Meder (1761–1825), ostfriesischer Theologe
 Herbert Meder (1927–um 1988), deutscher Politiker (CDU), MdL Saarland 

 Johannes Meder (15. Jahrhundert), Schweizer Franziskaner und Schriftsteller
 Joseph Meder (1857–1934), österreichischer Kunsthistoriker
 Kaspar Meder (1798–1875), bayerischer Landwirt und Politiker
 Marian Meder (* 1980), deutscher Schauspieler
 Michael Meder (1614–1690), deutscher Buchdrucker und Verleger
 Nachum der Meder (vor 40–nach 70), jüdischer Rechtsgelehrter und Tannait
 Norbert Meder (* 1947), deutscher Pädagoge
 Paul Meder (1872–1949), deutscher Schriftsteller und evangelischer Theologe
 Peter Meder (1602–1678), siebenbürgischer Dichter, Lehrer und Geistlicher
 Stephan Meder (* 1956), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Walter Meder (1904–1986), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Mäder (Begriffsklärung)
 Meeder (deutsche Gemeinde)
 Mehder (Sedat Mehder)
 Mederer (Begriffsklärung)